Карл Ронни Сунди́н (; род. 3 октября 1970, Лудвика, Швеция) — шведский хоккеист и тренер, защитник. Тренер молодёжных команд «Ханхалса». Бо́льшую часть своей карьеры выступал в шведском хоккейном клубе «Фрёлунда», за который провёл 685 матчей в рамках чемпионатов страны разных уровней. Участник семи чемпионатов мира в составе национальной сборной Швеции, олимпийский чемпион Турина, чемпион мира 2006 года, двукратный чемпион Швеции (2003, 2005).

Карьера 
Сундин начал свою карьеру в хоккейном клубе «Лудвика» из родного города. В возрасте 18 лет перешёл в клуб «Му́ра» из второго хоккейного дивизиона Швеции, где играл на протяжении четырёх сезонов. В 1992 году Сундин вошёл в состав команды «Вёстра Фрёлунда» из Шведской элитной серии.

В рамках драфта Национальной хоккейной лиги 1996 года был выбран под общим 237-м номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс». В этом же году Сундин получает приглашение в национальную сборную для участия в Чемпионате мира в Австрии.

В единственном для себя сезоне НХЛ 1997/98 провёл за «Рейнджерс» всего один матч, чаще выступая за клуб «Хартфорд Вулф Пэк» из Американской хоккейной лиги.

В 1998 году вернулся в клуб «Фрёлунда», в котором и продолжил выступать вплоть до конца своей карьеры в 2009 году. В составе клуба стал двукратным чемпионом Швеции в 2003 и 2005 годах.

На Олимпиаду в Турине (где сборная Швеции завоевала золотые медали хоккейного турнира) был вызван в последний момент в качестве замены защитнику «Лос-Анджелес Кингз» Маттиасу Норстрёму.

Статистика

Клубная карьера

В сборной 

1 Включая остальные матчи за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Швеции
 Сундин на сайте r-hockey.ru
 Сундин на сайте eliteprospects.com
 Сундин на сайте hockeydb.com
 Сундин на сайте eurohockey.net

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Хоккейные тренеры Швеции